AOC1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 7-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 751 амінокислот, а молекулярна маса — 85 378.

Кодований геном білок за функцією належить до оксидоредуктаз. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іоном міді, іонами металів, іоном кальцію, з молекулою гепарину. 
Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Оксидоредуктази